Hoffnungsthal steht für:

 Hoffnungsthal (South Australia), ein Ort im Barossa Valley in Südostaustralien
 Hoffnungsthal (Rösrath), ein Stadtteil von Rösrath, Nordrhein-Westfalen 
 Hoffnungsthal (Much), ein Ortsteil von Much, Nordrhein-Westfalen 
 Zebrykowe, ein Ort in der Ukraine
 einen Ortsteil der Gemeinde Goosefeld in Schleswig-Holstein
 einen Ort im Riesengebirge, von 1945 bis 1958 Zieleniec, Polen, seit 1958 Údolí Nadeje, Ortsteil von Kořenov, Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 einen Ortsteil (Doly u Bouzova) von Bouzov, Okres Olomouc, Tschechien
 Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 

Siehe auch:
Hoffnungstal